Кофеини́зм, или кофеинофа́гия, — форма токсикомании, синдром психической и физической зависимости от кофеина (в том числе кофеиносодержащих чая и кофе). Выделяется также отдельная разновидность кофеинизма — теи́зм (от  «чай»), характеризующаяся психической и физической зависимостью от чая. Абстинентный синдром проявляется широким спектром неприятных физических и психических состояний, включая нервозность, раздражительность, беспокойство, дрожь, подёргивание мышц (гиперрефлексия), бессонницу, головные боли, респираторный алкалоз, учащённое сердцебиение.

Поскольку кофеин увеличивает выработку кислоты желудком, теизм с течением времени может привести к язвенной болезни, эрозивному эзофагиту, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Кофеин может также увеличить токсичность некоторых других веществ (например, парацетамола).

См. также 
 Стимуляторный психоз
Психостимуляторы

Примечания 

Кофе
Зависимости
Расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ
Токсикомания